Okręty US Navy o nazwie USS „Oneota”

 Pierwszy USS „Oneota” (1864) był monitorem. Zbudowany w Ohio w czasie wojny secesyjnej.
 Drugi USS „Oneota” (AN-85) był stawiaczem sieci zaporowych. Zbudowany w czasie II wojny światowej.

Oneota